Magdalena-Evangelium steht für:

 Evangelium der Maria Magdalena, gnostische Schrift aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.
 Das Magdalena-Evangelium (Roman), Roman von Kathleen McGowan aus dem Jahr 2006